

Geografia

Austria 
 Lengenfeld – gmina targowa w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Krems-Land

Niemcy 
 Lengenfeld – dzielnica miasta Leutershausen
 Langenfeld – miasto w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Vogtland
 Lengenfeld unterm Stein – gmina w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Unstrut-Hainich

Inne 
 Lengenfeld – zamek

Zobacz też 
 Längenfeld
 Lengfeld
 Lengefeld